Küthe ist der Familienname folgender Personen:

 Conrad Küthe (1773–1829), deutscher Bürgermeister und Abgeordneter
 Erich Küthe (1940–2003), deutscher Fachbuchautor
 Heinz-Werner Küthe (1933–1933), deutscher Biologe und Hochschullehrer
 Hildegard Küthe, verh. Hildegard Wensch (1926–2004), deutsche Schauspielerin und Kabarettistin
 Horst Küthe (1927–2018), deutscher Architekt und Hochschullehrer